Il Recioto di Soave Spumante è un vino DOCG la cui produzione è consentita nella provincia di Verona.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo dorato più o meno intenso - spuma fine e persiste
odore: gradevole, intenso e fruttato
sapore: abboccato o dolce, vellutato, armonico, di corpo

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOCG della provincia di Verona